Нарочницкий — фамилия. Известные носители:
 Нарочницкий, Алексей Леонтьевич (1907—1989) — советский историк.
 Нарочницкая, Екатерина Алексеевна (род. 1959) — российский историк, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
 Нарочницкая, Наталия Алексеевна (род. 1948) — российский политический деятель, историк и политолог.